La usurpadora (en français, L'Usurpatrice), une telenovela mexicaine ;
 La usurpadora, un redémarrage basé sur la telenovela mexicaine du même nom de 1998 et la première série de la série d'anthologie Fábrica de sueños.